

Plaatsen 
 Jericho, een stad op de Westelijke Jordaanoever
 Tell es-Sultan, of Oud-Jericho, een archeologische vindplaats op de Westelijke Jordaanoever
 Jericho (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Jericho (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Jericho (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
 Jericho (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Andere 
 Jericho (gouvernement), een van de zestien administratieve gouvernementen waarin de Palestijnse gebieden zijn opgedeeld
 Jericho (miniserie), een Britse miniserie uit 2005. 
 Jericho (Oxford), een uitgaanswijk in Oxford
 Jericho (raket), een Israëlische ballistische raket
 Jericho (Simply Red), een muzieknummer uit 1986
 Jericho (televisieserie), een Amerikaanse sciencefiction televisieserie over een gelijknamig stadje in Kansas
 Jericho (2016), Britse televisieserie uit 2016 
 Jericho Forum, een computerbeveiligingsconcept
 Clive Barker's Jericho, een computerspel
 Smoke or Fire, een Amerikaanse punkband die eerst Jericho heette
 Chris Jericho, een Canadees-Amerikaans professioneel worstelaar en zanger van de band Fozzy